Kriváň (berg), een berg in Slowakije
 Kriváň (plaats), een plaats in Slowakije